Chód na 20 kilometrów kobiet – jedna z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. Zawody odbyły się 19 sierpnia 2016 roku. 

Obrończynią tytułu mistrzowskiego z 2012 roku była Rosjanka Jelena Łaszmanowa. 

W zawodach wzięły udział 83 zawodniczki z 35 państw.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST).

Rekordy 
Tabela uwzględnia rekordy uzyskane przed rozpoczęciem rywalizacji.

Wyniki 
Uwagi Najważniejsze przepisy chodu sportowego nakazują zawodnikowi ciągły kontakt z podłożem (zawsze jedna ze stóp musi dotykać podłoża), co uniemożliwia pokonywanie trasy biegiem oraz wyprostowanie w kolanie nogi pozostającej z tyłu. Za złamanie tych zasad sędziowie rozmieszczeni wzdłuż trasy dawali zawodnikowi ostrzeżenie. Trzy ostrzeżenia powodowały dyskwalifikację.

Rodzaje ostrzeżeń:
 ~ – utrata ciągłego kontaktu z podłożem
 > – zgięcie kolana nogi pozostającej z tyłu

Źródło: Rio 2016

Przypisy 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016